Геннадий Викторович Ваганов (род. 25 ноября 1936 года, Дуван) — советский лыжник, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира. Мастер спорта СССР международного класса (1965), заслуженный мастер спорта (1960), заслуженный тренер России по лыжным видам спорта (1993). Выдающийся спортсмен Республики Башкортостан (1994).

Карьера 

На Олимпийских играх 1960 года в Скво-Вэлли завоевал бронзовую медаль в эстафете; кроме того, дважды останавливался в шаге от пьедестала, став 4-м в гонках на 15 и 30 км; был также 7-м в гонке на 50 км.

На Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке, вновь завоевал бронзу в эстафете, а также занял 14-е место в гонке на 15 км и 19-е место в гонке на 30 км.

На чемпионате мира-1962 в Закопане завоевал бронзовую медаль в эстафете, а также был 9-м в гонке на 15 км и 10-м в гонке на 50 км.

На чемпионатах СССР побеждал 8 раз, 3 раза в гонках на 15 км и 5 раз в эстафетах.

В 1960 году Ваганов был награждён орденом «Знак Почёта». После завершения спортивной карьеры работал тренером по лыжным гонкам, является заслуженным тренером России.

Ссылки 
 
 

Спортсмены Башкортостана
Родившиеся в Дуване
Лыжники СССР
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1960 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1964 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1960 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы СССР по лыжным гонкам
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Заслуженные тренеры России